Tětiva se užívá v těchto významech:

Tětiva (geometrie) – úsečka propojující dva body na kružnici
Tětiva (luk) –  vlákno, spojující kraje lučiště

Externí odkazy